Алексе́й Салома́тин:
 Саломатин, Алексей Георгиевич (1965—2019) — советский и российский хоккеист и тренер.
 Саломатин, Алексей Юрьевич (род. 1957) — российский историк-американист, правовед, профессор Пензенского университета.